Homerus steht für:

 lateinische Schreibung von Homer
 lateinische Schreibung von Homeros aus Byzantion
 (5700) Homerus, Asteroid des Hauptgürtels
 Trelleborg (Schiff, 1958)#Homerus, griechisches Fährschiff
 Homerus Latinus, Epos aus der Zeit des römischen Kaisers Nero